Savonuzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Savonuzzi (1897–1973), italienischer Bauingenieur
 Claudio Savonuzzi (1926–1990), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Ugo Savonuzzi (1887–1941), italienischer Turner